Nepomuk peut être un :

Toponyme

Nepomuk, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale, en République tchèque ;
 Nepomuk, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň, en République tchèque.

Prénom 
Nepomuk est un prénom masculin qui fait référence à saint Jean Népomucène (), originaire de Nepomuk.
 Johann Nepomuk Alber (1753-1830), théologien hongrois ;
 Johann Nepomuk Cosmas Michael Denis (1729-1800), bibliographe, poète et entomologiste autrichien ;
 Johann Nepomuk Czermak (1828-1873), médecin physiologiste et psychologue allemand ;
 Johann Nepomuk David (1895-1977), compositeur autrichien ;
 Johann Nepomuk della Croce (1736-1819), artiste autrichien ;
 Johann Nepomuk Fuchs (1842-1899), chef d'orchestre, compositeur, professeur autrichien ;
 Johann Nepomuk Geiger (1805-1880), artiste autrichien ;
 Johann Nepomuk Hautmann (1820-1903), sculpteur allemand ;
 Johann Nepomuk Hoechle (1790-1835), peintre et lithographe autrichien ;
 Johann Nepomuk Hofzinser (1806-1875), illusionniste austro-hongrois ;
 Johann Nepomuk Holzhey (1741-1809), facteur d'orgue allemand ;
 Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), pianiste et compositeur autrichien ;
 Johann Nepomuk Krieger (1865-1902), dessinateur sélénographe ;
 Johann Nepomuk Maelzel (1772-1838), inventeur du métronome et protagoniste du canular du Turc mécanique ;
 Johann Nepomuk Stephan von Sacher (1797-1874), naturaliste autrichien ;
 Johann Nepomuk Strixner (1782-1855), dessinateur, lithographe et graveur allemand ;
 Johann Nepomuk Tröndlin (1790-1862), facteur de pianos allemand ;
 Johann Nepomuk von Laicharding (1754-1797), entomologiste autrichien ;
 Johann Nepomuk von Poißl (1783-1865), compositeur ;
 Johann Nepomuk Vogl (1802-1866), écrivain, poète et journaliste autrichien ;
 Johann Nepomuk Wilczek (1837-1922), explorateur autrichien.

Informatique 
 NEPOMUK, un ensemble de spécifications informatiques.

Homonymie de localités en  Tchéquie